Rawlins kan syfta på:

Platser 
 Rawlins, Wyoming, huvudort i Carbon County, Wyoming, USA.
 Rawlins County, county i Kansas, USA.
 Rawlins Cross, plats i St. John's, Newfoundland och Labrador, Kanada.
 Rawlins Township, Jo Daviess County, Illinois, township i Illinois, USA.

Personer 
Rawlins är ett engelskt efternamn. Bland bärarna av detta efternamn märks:

 Adrian Rawlins (född 1958), brittisk skådespelare.
 Joseph Lafayette Rawlins (1850-1926), amerikansk demokratisk senator.
 Rondell Rawlins (1975-2008), guyansk gängledare.

Personer med Rawlins som förnamn:
 Rawlins Lowndes (1721-1800), amerikansk politiker, South Carolinas president 1778-1779.

För auktorsförkortningen Rawlins, se Rawlins (auktor).

Musik 
 Rawlins Cross, keltiskt rockband från Kanada.

Utbildning 
 Rawlins Academy, skola i Quorn, Leicestershire, England.

Se även 
 Rawlings
 Rawlinson